Шелудьки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Шелудьки — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Шелудьки — деревня в Почепском районе Брянской области.

Украина 
 Шелудьки — село, находится в Немировском районе Винницкой области
См. также
 Шолудьки — село, Ахтырский район, Сумская область

См. также 
 Шелудько